L'expression Critics Choice Awards 2001 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2001
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2002 et qui honora des films sortis en 2001 aux États-Unis